Санта Агеда има више значења:

 Санта Агеда (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Агеда (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Агеда (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Агеда (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Агеда (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Агеда (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Агеда (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Агеда (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику